17001–17500. • 17501–18000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája